Petits prophètes est un ensemble de 12 livres de la Bible.
 Les Petits Prophètes est un mouvement de prophètisme enfantin qui s'est développé chez certains jeunes huguenots aux XVIIe et .